Matthys ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Matthys (1921–2010), Schweizer Grafiker
 Henri-Julien Matthys (1884–1925), belgischer Automobilrennfahrer 
 Jakob Joseph Matthys (1802–1866), Schweizer Priester, Sprachenkenner und Dialektologe
 Jan Matthys (1500–1534), niederländischer Bäcker und führende Persönlichkeit der münsterschen Täufer
 Luc Julian Matthys (1935–2021), belgisch-australischer Geistlicher, Bischof von Armidale
 Meta Matthys-Antenen (* 1949), Schweizer Leichtathletin, siehe Meta Antenen
 Tim Matthys (* 1983), belgischer Fußballspieler

Siehe auch: Matthis, Mathis, Mattis, Mathys